Provincia di Cordillera – provincia della Bolivia
 Provincia di Cordillera – provincia del Cile